Robbenplate steht für:

 ein Leuchtturm in der Außenweser, siehe Leuchtturm Robbenplate
 eine Wattfläche in der Außenweser, siehe Weser#Außenweser